Музей кораблів вікінгів (Осло, Норвегія)
 Музей кораблів вікінгів (Роскілле, Данія)